Siempre en mi mente puede hacer referencia a:
 Siempre en mi mente, álbum de Álex Ubago (2007).
 Siempre en mi mente, álbum de Juan Gabriel (1978)